Richildis van Provence (850-910), echtgenote van Karel de Kale
 Richilde van Henegouwen (ca. 1035-1086), gravin van Henegouwen (1051-1070), echtgenote van Boudewijn VI van Vlaanderen